Turguénevo (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Turguénevo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Turguénevo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Turguénevo (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Turguénevo (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Turguénevo (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia